

Lokalizacje

Niemcy 
 Wilhelmsthal – dzielnica Eckernförde
 Wilhelmsthal – dzielnica Oranienburga
 Wilhelmsthal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kronach

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Bolesławów
 Kępa Kalnicka
 Kostrzewa
 Łęgowskie
 Wilimowo

Zobacz też 
 Wilhelminenthal
 Wilhelmstal